Аркадьевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Аркадьевка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Аркадьевка — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Аркадьевка — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Аркадьевка — село в Симферопольском районе.

См. также 
 Аркадиевка